AH poate fi:
 Air Algérie, codul IATA al companiei aeriene naționale din Algeria
 Anno Hegirae, abreviere latină pentru după Hegira; în calendarul islamic, anul 1 al hegirei corespunde în calendarul gregorian cu data de 15 iulie 622 d. H.
 Attack Helicopter, abreviere engleză pentru "elicoptere de atac" ale forțelor militare americane
 Authentication Header, abreviere engleză pentru "header de autentificare IP"; un protocol de autentificare și verificare a integrității pachetelor IP
 Xanthi, 

Ah poate fi:
 Amper oră, simbolul unității de măsură a sarcinii electrice (1 Ah = 3.600 Coulomb)

aH poate fi:
 ''Attohenry, simbolul unității SI pentru inductanță (1 aH = 10-18 Henry)

Vezi și 

 Ah Kin 
 Ah Muzen Cab
 Ah Puch

Legături externe 

 
  „AH” la acronymfinder.com

Acronime de două litere